Seiner bezeichnet:

 Seiner (Schiffstyp), Schiffstyp

Seiner ist der Familienname folgender Person:

 Anton Seiner (1910–1968), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Franko Seiner (1874–1929), österreichischer Afrikaforscher, Journalist und Politiker, eigentlich Franz Josef Seiner